České srdce může být:

 České srdce (hudební skupina) – česká hudební skupina
 České srdce (organizace) – dobročinná sociální organizace
 České srdce (stadion) – bývalý stadion v Rakousku